«You Don't Have to Live Like a Referee» () — шестнадцатый эпизод двадцать пятого сезона мультсериала «Симпсоны» (546-й по счёту). Вышел в эфир 30 марта 2014 года в США на телеканале FOX. Автор сценария — Майкл Прайс, режиссёр — Марк Киркленд. Эпизод был посвящён будущему чемпионату мира по футболу в Бразилии, вследствие чего в фильме появилась приглашённая звезда — аргентинский футбольный телекомментатор Андрес Кантор.

Оригинальное название является перефразированием строчки «don't have to live like a refugee» (ты не обязан жить как беженец) из песни «Refugee» 1980 года группы Tom Petty and the Heartbreakers, в самой серии Гомер Симпсон исполняет пародию на песню «» 1981 года группы Foreigner.

Сюжет 
В Спрингфилдской начальной школе Сеймур Скиннер предлагает провести урок истории, который срывается и перерастает в массовую драку. Инспектор Чалмерс предлагает провести конкурс публичных выступлений среди учеников на тему «Кто для нас герой». Лиза хотела взять в качестве героини Марию Кюри, однако Мартин выступил с этой речью гораздо раньше. Барт уговаривает Лизу рассказать об отце, и та волей-неволей соглашается, рассказав в том числе и о работе Гомера футбольным арбитром. Выступление Лизы попадает в Интернет и становится вирусным видео, а Гомера приглашают в Бразилию на чемпионат мира по футболу судить матчи как единственного неподкупного судью.

Симпсоны летят в Бразилию. Гомер изучает правила европейского футбола, Мардж учит местный диалект португальского, а Лиза меняется местами в самолёте с одной из местных жительниц, разрешив ей посмотреть бесплатно телеканал HBO. Гомер судит матч-открытие сборных Бразилии и Люксембурга, справляясь честно с обязанностями судьи и далее успешно работая на турнире. Гомера безуспешно пытаются подкупить то мафиози, то игроки, хотя он говорит Барту, что с большим трудом сдерживает себя от получения взяток, чтобы не запятнать свою репутацию в глазах Лизы. Барт вынужден рассказать правду отцу, что Лиза не хотела выбирать его в качестве героя, и Гомер, впав в отчаяние, начинает пьянствовать.

Мафия пользуется моральным надломом Гомера и предлагает ему взятку в 1 миллион долларов США в обмен на помощь бразильцам в финале Бразилия—Германия. Лиза пытается уговорить отца не слушать мафию и сознаётся, что на чемпионате мира папа действительно стал для неё героем, доказав свой профессионализм. В разгар матча бразильский игрок падает в штрафной немцев, однако Гомер под влиянием слов Лизы не назначает пенальти, и бразильцы проигрывают немцам в финале со счётом 0:2. Взбешённые гангстеры клянутся расправиться с Гомером, но за него заступается Мардж, заговорив с ними на португальском. Мать одного из гангстеров оказывается той самой женщиной, которой Лиза уступила место во время 15-часового перелёта, и убеждает гангстеров оставить Симпсонов в покое.

В финале серии Симпсоны сплавляются по Амазонке, а Гомер наблюдает за вырубаемым лесом, где клоун Красти строит ресторан Krusty Burger.

Реакция 
Деннис Перкинс из The A.V. Club поставил эпизоду оценку C, отметив его большой потенциал. Симпсоны во второй раз отправились в Бразилию — в первый раз это произошло в 15-й серии Blame It on Lisa 13-го сезона, но её раскритиковали в Бразилии за отвратительное изображение Рио-де-Жанейро и местных жителей. Перкинс также отметил динамичное и драматическое развитие взаимоотношений Гомера и Лизы. Тереза Лопес с TV Fanatic поставила 3 звезды из 5 возможных эпизодов, поскольку серия отлично высмеивала факт коррупции в Бразилии и в международном в футболе. В программном блоке Animation Domination эпизод занял 2-е место в рейтинге просмотров с 3,91 млн посмотревших: он опередил мультсериалы «Закусочная Боба» и «Американский папаша», но проиграл «Гриффинам» с 4,17 млн посмотревших.

Культурные отсылки 
 Главная звезда бразильской команды — это Эль Диво (), склонный к постоянным симуляциям и, по мнению фанатов, явно списанный с бразильца Неймара. В 2018 году многочисленные симуляции Неймара на чемпионате мира по футболу в России привели к появлению Интернет-мема «Катящийся Неймар» () и множеству пародий на его скандальное поведение.
 Коррупционный скандал в ФИФА, разразившийся в мае 2015 года, заставил общественность вспомнить этот эпизод «Симпсонов», поскольку вице-президент ФИФА в мультфильме упомянул про повальную коррупцию даже в дворовом футболе.
 Германия в действительности выиграла чемпионат мира по футболу, но Бразилия была ею обыграна в полуфинале со счётом 7:1, причём в том финале Неймар не играл из-за травмы.

Примечания

Ссылки